Seznam občin departmaja Lozère zajema 185 občin.

Lozère